Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Newcastle upon Tyne – miasto w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear
 Newcastle – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Newcastle-under-Lyme – miasto w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Newcastle – miasto w Irlandii Północnej w hrabstwie Down

Miasta w Australii:
 Newcastle – miasto w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia

Miasta w Irlandii:
 Newcastle – miasto w hrabstwie Tipperary
 Newcastle – miasto w hrabstwie Wicklow
 Newcastle – miasto w hrabstwie Dublin Południowy
 Newcastle West – miasto w hrabstwie Limerick

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Newcastle – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Placer
 Newcastle – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Newcastle – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Newcastle – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Newcastle – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie McClain
 Newcastle – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Young
 Newcastle – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Iron
 Newcastle – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
 Newcastle – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Weston

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Newcastle (ang. Newcastle Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fulton
 Newcastle (ang. Newcastle Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Newcastle (ang. Newcastle Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Newcastle (ang. Newcastle Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton

Inne:
 Newcastle – miasto w Południowej Afryce, w prowincji KwaZulu-Natal
 Newcastle – gmina z siedzibą w ww. mieście
 Newcastle – miasto w Saint Kitts i Nevis
 Newcastle Island – wyspa w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie; Newcastle Island Marine Provincial Park, położony tamże park prowincjonalny
 Newcastle United – drużyna angielskiej Premier League
 Newcastle Łódź – nieistniejąca drużyna niemiecka w Łodzi

Zobacz też:
 New Castle